Ez a lap Anglia mérkőzéseit sorolja fel 2020 és 2021 között.

Mérkőzések 
Mindegyik mérkőzés Anglia szempontjából értelmezendő.

2020

2021

Statisztika

2020

Források 
https://en.wikipedia.org/wiki/England_national_football_team_results_(2020%E2%80%93present)

Angol labdarúgás